Mark Courtney (ur. 1972) – brytyjski sędzia piłkarski
 Mark Courtney (ur. 1961) – brytyjski żużlowiec